Beiroet, de hoofdstad van Libanon
 Beirut (band), een muziekgroep uit de VS
 Beirut (film), een Amerikaanse film uit 2018, geregisseerd door Brad Anderson